Il toponimo Krasna Ves, con diverse grafie, può riferirsi a:

Krásná Ves, comune del distretto di Mladá Boleslav

Krásna Ves, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou